Das WTA-Turnier von Fairfax (offiziell: Virginia Slims of Washington) war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour, das in der Stadt Fairfax ausgetragen wurde.

Siegerliste

Einzel

Doppel 

Fairfax
 
Erstveranstaltung 1988
Letzte Veranstaltung 1989